John Lyons – linguista britannico
John Lyons – hockeista su ghiaccio statunitense
John Lyons – attore britannico
John Lyons – tuffatore canadese
John Lyons – calciatore gallese